Бельгия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в двадцать первый раз за свою историю, и завоевала две серебряные, две золотые и две бронзовые медали. Сборная страны состояла из 61 спортсмена (41 мужчина, 20 женщин).

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-D.
 Мужчины

Ссылки 
 Сборная Бельгии на сайте Sports-reference.com

1996
Страны на летних Олимпийских играх 1996 года